St. Brendan's of Saint Brendan's kan verwijzen naar:

 Saint Brendan's (likeur), een Ierse roomlikeur 
 St. Brendan's (plaats), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 St. Brendan's Hospital, een ziekenhuis op het eiland Barra in de Schotse Buiten-Hebriden
 St. Brendan's Park, een Gaelic Athletic Association stadion in Birr, Ierland